Кишковик — частина травного тракту після шлунку ;
 Тонка кишка 
 Дванадцятипала кишка 
 Сліпа кишка 
 Товста кишка 
 Пряма кишка 

 Сленгове для кров'янка